Zatara steht für:

Comicfiguren des DC-Universums:
 John Zatara, von Fred Guardineer entwickelte Comicfigur, die 1938 erstmals in Action Comics erschien
 Zachary Zatara, von Geoff Johns und Tony Daniel entwickelte Comicfigur, die 2006 erstmals in Teen Titans erschien 
 Zatanna Zatara, von Gardner Fox und Murphy Anderson entwickelte Comicfigur, die 1964 erstmals in Hawkman erschien 

Nachnamen:
 Imad Zatara (* 1984), palästinensischer Fußballspieler